Kahala kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kahala Järv, sjö, Harju län, 
 Kahala (ort), Harju län, Kuusalu vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar